Georges de La Tour

Localidades
La Tour-de-Sçay
La Tour-de-Trême
La Tour-du-Crieu
La Tour-du-Meix
La Tour-en-Jarez
La Tour-sur-Orb
La Tour (Alpes Marítimos)
La Tour (Missouri)
La Tour d'Argent

Desambiguação